UNIQA volejbalová extraliga mužů 2010/2011 - 19. sezon walki o mistrzostwo Czech organizowany przez Czeski Związek Piłki Siatkowej (cz. Český volejbalový svaz, ČVS). Zainaugurowany został 5 października 2010 roku i trwał do 2 maja 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Czechy reprezentował , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dwanaście drużyn rozgrywało systemem kołowym po trzy spotkania; do fazy play-off awansowało automatycznie sześć najlepszych zespołów; drużyny z miejsc 7-10 rywalizowało o fazę play-off w fazie kwalifikacyjnej; zespół, który zajął ostatnie miejsce w fazie zasadniczej, trafił do barażu.
 Faza kwalifikacyjna play-off: drużyny z miejsc 7-10 utworzyły dwie pary (7-10, 8-9) i rywalizowały do dwóch wygranych meczów; zwycięzcy poszczególnych par awansowali do fazy play-off.
 Faza play-off: składała się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce i finałów; w ćwierćfinałach rywalizacja toczyła się do trzech wygranych, w półfinałach i w finale do czterech zwycięstw, natomiast w meczach o 3. miejsce - do dwóch zwycięstw; drużyna najwyżej rozstawiona spotyka się zawsze z ekipą najniżej rozstawioną.
 Baraże: w barażach spotkali się dwunasta drużyna Extraligi i zwycięzca I ligi; rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza kwalifikacyjna play-off 
(do dwóch zwycięstw)

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(do trzech zwycięstw)

Statystyki, varia

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czechach